Linux-libre — пакет GNU, являющийся модифицированной версией ядра Linux. Цель проекта заключается в удалении любого программного кода, которое поставляется в закрытом виде, либо имеет явно обфусцированный исходный код или код, выпущенный под проприетарной лицензией. Те части, которые не имеют открытого исходного кода, называют блобами. Чаще всего в оригинальном ядре распространяются бинарные прошивки популярного сетевого оборудования. Как правило, эти прошивки нельзя как-либо модифицировать либо просто получить исходный код для его дальнейшего изучения.

История 

Первые блобы, которые начали поставляться вместе с ядром, появились в 1996 году. Первые работы по чистке кода от блобов в ядре начали проводиться в 2006 году. Проект получил одобрение, и в дальнейшем началась активная работа над модификацией ядра. Таким образом, в 2007 году появился окончательный проект Linux-Libre. Linux-Libre был впервые выпущен Латиноамериканским фондом свободного программного обеспечения (FSFLA), а затем одобрен Фондом свободного программного обеспечения в качестве ценного компонента для совершенно свободных дистрибутивов Linux. Linux-Libre стал полноценным пакетом GNU в марте 2012 года. Александр Олива является ведущим мейнтейнером проекта.

Способы очистки от проприетарного ПО 

Для чистки кода используется сценарий под названием deblob-main. Сценарий похож на тот, который используется в gNewSense. Джефф Мо сделал последующие изменения, которые должны отвечать определённым требованиям для его использования с Blag Linux и GNU дистрибутивов. Существует ещё один сценарий под названием deblob-check, который используется для проверки файлов исходного кода ядра, патчей или сжатых файлов на наличие блобов.

Плюсы и минусы чистки кода 

Помимо основной задачи — запускать в системе только свободное программное обеспечение, практические последствия удаления блобов могут быть как положительными, так и отрицательными.

Преимуществом является удаление драйверов устройства, которые не могут быть проверены на наличие ошибок и/или проблемы безопасности, либо установленные в Linux-ядре прошивки могут совершать какие-либо действия без уведомления пользователя. В этом случае может быть скомпрометировано всё ядро в плане защиты системы от взломов и прочего.

Минусом удаления блобов из ядра является то, что это приведёт к потере функциональности определённых аппаратных средств, для которых нет свободной замены программного обеспечения. Это может повлиять на некоторые звуковые карты, видеокарты, ТВ-тюнеры и сетевые карты, а также некоторые другие устройства. Если есть возможность, разработчики предоставляют свободную замену удалённым драйверам.

Доступность 
Распространяется в виде исходного кода и всегда доступен на официальном ресурсе. Бинарные пакеты из очищенного от блобов ядра Linux доступны непосредственно внутри дистрибутивов, которые используют Linux-Libre. Freed-ORA — подпроект, занимающийся подготовкой RPM пакетов, доступных для Fedora. Существуют бинарные версии ядер для дистрибутивов Debian и Ubuntu.

Дистрибутивы, использующие Linux-Libre по умолчанию 

 BLAG Linux and GNU
 ConnochaetOS
 Dragora
 gNewSense
 Parabola GNU/Linux-libre
 RMS GNU/Linux-libre
 Tlamaki GNU/Linux
 Trisquel
 Uruk GNU/Linux
 Venenux GNU/Linux
 GuixSD
 Hyperbola GNU/Linux-libre
 PureOS
 LibreCMC (англ.)

Список доступен на сайте проекта GNU.

См. также 
 Латиноамериканский фонд свободного программного обеспечения
 GNU
 Linux kernel

Примечания

Ссылки 
 
 Linux (BLOB free version) на FSF.org
 Официальный свободный deb-пакет Linux-libre, собираемый с 2010 года

На русском языке 
 
 

GNU
Ядра операционных систем
Программное обеспечение проекта GNU